La Rochelle ostroma (1219): az albigensek elleni hadjárat során II. Fülöp Ágost francia király sikertelenül ostromolta.
 La Rochelle ostroma (1224): VIII. Lajos francia király elfoglalta és a francia koronához csatolta a várost.

 La Rochelle ostroma (1372): a százéves háború során V. Károly francia király elhódította a várost az angoloktól. A hadjárat fontos része volt:
 a La Rochelle-i csata (1372): a franciákkal szövetséges kasztíliai hadiflotta a város előtt legyőzte az angol hadiflottát.

 La Rochelle ostroma (1573): a francia vallásháborúk idején Anjou hercege (a későbbi III. Henrik király) sikertelenül ostromolta a várost.
 La Rochelle ostroma (1621–1622) vagy La Rochelle blokádja: XIII. Lajos francia király hadművelete az első hugenotta felkelés idején.
 La Rochelle ostroma (1627–1628): Richelieu bíboros hadművelete az utolsó hugenotta felkelések során; a királyi csapatok elfoglalják a várost.
 La Rochelle ostroma (1944–1945): a második világháború végén, a német Wehrmacht által védelmezett La Rochelle-i kiszögellés („La Poche”) ostroma a brit–amerikai–francia szövetséges erők által. A várost csak a Német Birodalom kapitulációjának hírére adták fel.